

Sigle 
 Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring – organizzazione automobilistica tedesca, in italiano Associazione degli Organizzatori della Coppa delle Gare di durata sul Nürburgring

Codici 
 VLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Arturo Michelena Zim Valencia Carabobo, Valencia, Venezuela